

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Topolina – przysiółek wsi Łukanowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Topolina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Wieliszew